Ivydale ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Ivydale (Clay County, West Virginia)
 Ivydale (Kanawha County, West Virginia)